Вешелово — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 11 км к югу от села Карамышево и в 47 км к востоку от центра города Пскова.

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Осиновичской волости.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района